Стадион Содружества () — стадион в Эдмонтоне (Альберта, Канада). Является домашней ареной  играющей в канадский футбол команды «Эдмонтон Эскимос», выступающей в Канадской футбольной лиге.

История 
Стадион был построен для проведения Игр Содружества 1978 года, которые проводились в Эдмонтоне. Изначально, когда город был выбран для проведения игр, планировалось произвести реконструкцию стадиона Кларка (), но в январе 1975 года решено было построить новый стадион вместимостью более 40 тысяч мест, который бы прилегал к существующему стадиону. В 2026 году здесь пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Строительство стадиона было начато в марте 1975 и закончено в 1978 году к открытию Игр Содружества 3 августа 1978 года. Первоначально стадион стоимостью 20,9 млн $ вмещал 42 500 мест, дополнительные 18 000 мест были установлены для проведения Летней Универсиады 1983 года. Стадион также претерпел значительную реконструкцию в 2001 году.

В 2010 году покрытие стадиона заменили на искусственную траву.

Использование 

Стадион использовался для проведения Игр Содружества 1978 года, XII Летней универсиады 1983 года, Чемпионата мира по лёгкой атлетике 2001 года, а также Чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд 2007 года.

До открытия в Торонто стадиона BMO Field в 2007 году Стадион Содружества являлся домашней ареной мужской футбольной сборной Канады по футболу.

Стадион четыре раза использовался для проведения игр Кубка Грея: в 1984, 1997, 2002 и 2010 годах.

На стадионе также проходили концерты таких артистов как Pink Floyd, Дэвид Боуи, The Rolling Stones, AC/DC, U2 и многих других.

Ссылки 
 Сайт стадиона в Эдмонтоне

Спортивные сооружения Эдмонтона
Стадионы Канады
Стадионы, построенные в 1978 году
Спорт в Канаде в 1978 году
Футбольные стадионы Канады